Vyškov, plaats in de Tsjechische regio Zuid-Moravië
Výškov, gemeente in de Tsjechische regio Ústí nad Labem